Премия Ласкера (; Ласкеровская премия) — американская премия в области медицинских наук, вручаемая с 1946 года и рассматривающаяся как «Нобелевская премия для США».

Премия впервые вручена в 1946 году. Своё название премия получила в честь американского бизнесмена и филантропа Альберта Ласкера (1880—1952). Управление осуществляет Фонд Ласкера (), основанный самим Альбертом Ласкером и его женой Мэри Ласкер. Более восьмидесяти лауреатов премии Ласкера являются также Нобелевскими лауреатами, из них более 30 стали ими в последние два десятилетия. Президентом Фонда является Клэр Померой ().

Лауреаты 
Премии вручаются в нескольких номинациях (в сумме в размере около $250000):
 Премия Альберта Ласкера за фундаментальные медицинские исследования () — за основополагающие исследования в области фундаментальных медицинских наук. Почти половина получивших эту премию затем получают Нобелевскую премию.
 Премия Альберта Ласкера за клинические медицинские исследования () — вручается лучшим практикующим врачам. В 2008 году была переименована в честь выдающегося американского кардиохирурга Майкла Дебейки.
  — за продвижение федерального законодательства, финансирование и иную общественно значимую деятельность в области здравоохранения.
 Премия Альберта Ласкера за особые достижения ()

 1951 
 Анонимные алкоголики
 «За уникальный и успешный подход к вековой проблеме алкоголизма».

 2005 

 Служба общественности — 
 «За создания основ для лечения рака молочной железы и резкое повышение осведомлённости общественности об этой разрушительной болезни».

 2007 

 Служба общественности — Энтони Фаучи
 «За его роль в качестве главного архитектора двух крупнейших американских правительственных программ, направленных на борьбу со СПИДом и на биозащиту».

 2009 

 Служба общественности — Майкл Блумберг
 «за поддержку системы здравоохранения, установления мирового стандарта в этой области, сокращение употребления табака и улучшению общественного здоровья с помощью просвещённой благотворительности».

 2015 

 Служба общественности — Врачи без границ
 «За отважные действия в ответ на кризисную ситуацию с лихорадкой Эбола в Западной Африке».

Примечания

Ссылки 
 The Lasker Foundation 

Биологические награды
Списки учёных
Списки биологов
Списки лауреатов премий
Награды, появившиеся в 1946 году
Медицинские награды
Премии США